Djuha bezeichnet:

 Djuha (Insel), eine indonesische Insel der Barat-Daya-Inseln

Djuha ist der Name von:

 Dschuha, einem arabischen Autor des 10. Jahrhunderts.